Pausen steht für:

 das Anfertigen einer Blaupause, siehe Cyanotypie
 das Anfertigen einer Lichtpause, siehe Kontaktkopie #Lichtpausverfahren
 das Durchzeichnen durch ein Transparentpapier
 das Abreiben einer Oberflächenstruktur auf Papier, siehe Brass rubbing

Siehe auch:
 Pause (Begriffsklärung)